Das Herreneinzel (Rollstuhl) der Australian Open 2020 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressieger war Gustavo Fernández.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herreneinzel
2020